L’ordre des pharmaciens est l'ordre professionnel des  pharmaciens, c'est-à-dire l'organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de cette profession.

Liste d'ordre 

 Ordre national des pharmaciens en France
 Ordre des pharmaciens (Belgique)
 Société suisse des pharmaciens
 Ordre des pharmaciens du Québec

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordre professionnel
 

Pharmacien
Pharmacien